I comuni della Catalogna sono pari a 947.

Lista

Provincia di Barcellona

Provincia di Gerona

Provincia di Lleida

Provincia di Tarragona

Collegamenti esterni 
Instituto Nacional de Estadística

Catalogna
Comuni della provincia di Gerona